

Elim, ville d'Alaska

Elim, circonscription de la région d'Omusati

Elim, village de la commune de Hoogeveen, dans le Drenthe

it:Sossusvlei#Duna_di_Elim